Un grook (gruk en danois) est une forme de poésie qui fait passer un message fort grâce à un texte court et concis ; c'est un mélange de l'aphorisme, l'apologue, l'épigramme, la maxime et l'apophtegme. L'ironie, la satire, la paradoxe, la brièveté, la rigueur syntaxique et un rythme sophistiqué sont des caractéristiques typiques des grooks.

Histoire et origine
Cette forme poétique fut inventée par le polymathe Piet Hein, qui en a écrit entre 7 000  et 10 000 , publiés dans plus de 20 volumes. Ses premiers grooks furent d'abord publiés dans le quotidien Politiken, le , sous le pseudonyme de Kumbel Kumbell. Ses poèmes étaient alors une forme subtile de résistance passive contre l'occupation nazie. Il dut d'ailleurs s'exiler en 1943, et partit jusqu'en Argentine, mais ses grooks continuèrent à être publiés.

Certains proposent que le terme grook (gruk) vient de grin & suk ("rire et soupir" en danois), mais Piet Hein soutient que ce mot lui est venu d'une soudaine inspiration et n'a pas de signification particulière.

Exemples
The Road to Wisdom
The road to wisdom?  Well, it's plain
and simple to express:
Err  
and err 
and err again,
but less
and less
and less.
(Piet Hein)

Consolation Grook
Losing one glove
is certainly painful,
but nothing 
compared to the pain,
of losing one,
throwing away the other,
and finding 
the first one again.
(Piet Hein)

Dream Interpretation
Simplified
Everything's either
concave or -vex,
so whatever you dream
will be something with sex.
(Piet Hein)

A Psychological Tip
Whenever you're called on to make up your mind,
and you're hampered by not having any,
the best way to solve the dilemma, you'll find,
is simply by spinning a penny.
No — not so that chance shall decide the affair
while you're passively standing there moping;
but the moment the penny is up in the air,
you suddenly know what you're hoping.
(Piet Hein)

More Haste
Inscription for a monument at the crossroads
Here lies, extinguished in his prime,
a victim of modernity:
but yesterday he hadn't the time —
and now he has eternity.
(Piet Hein)

Meeting the Eye
You'll probably find
that it suits your book
to be a bit cleverer
than you look.
Observe that the easiest
method by far
is to look a bit stupider
than you are.
(Piet Hein)

Nothing is Indespendable
Grook to warn the universe against megalomania
The universe may 
be as great as they say.
But it wouldn't be missed 
if it didn't exist.
(Piet Hein.)

The Final Step
Motto: Il n'y a que le dernier pas qui coûte
If they made diving boards
six inches shorter —
think how much sooner
you'd be in the water.
(Piet Hein)

The Egocentrics
People are self-centered
to a nauseous degree.
They will keep on about themselves
while I'm explaining me.
(Piet Hein)

Liens externes
 Grooks by Piet Hein
 The Grooks by Piet Hein at Agriturismo Villa Stabbia
 Le site de Piet Hein

Références

Genre poétique